Си́ти-А́йленд ():
 Сити-Айленд (фильм) — комедийная драма 2009 года.
 Сити-Айленд (Бронкс) — остров и район в боро Бронкс (Нью-Йорк).